Central District ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:

 Central District (Botswana), Distrikt in Botswana
 Central District (Hongkong), auch als Central (Hongkong) bekannt, Stadtviertel von Hongkong, VR China
 Central District (Seattle), Stadtviertel von Seattle, USA